Шортанды — название топонимов.

В переводе с казахского языка  означает «щучье место»:  — «щука», «ды» — суффикс, обозначающий признак предмета от существительного, то есть дословно «щучье».

Казахстан 
 Шортанды — село в Аршалынском районе Акмолинской области
 Шортанды — посёлок, административный центр Шортандинского района Акмолинской области

Другое 
 Шортанды — озеро в Щучинском районе Акмолинской области
 Шортанды — река в Акмолинской области Казахстана
 Шортанды — река в Костанайской области Казахстана